

Антрім (графство) — графство на території Північної Ірландії.
 Антрім (місто) — адміністративний центр графства Антрім.

Антрім — місто, штат Нью-Гемпшир
 Антрім Тауншип — селище в окрузі Франклін, штат Пенсільванія
 Антрім — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

Особи
 Граф Антрім (англ. — Earl of Antrim) — аристократичний титул в перстві Ірландії.